Het judotoernooi in de klasse tot 100 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op donderdag 11 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Tagir Chajboelajev uit Rusland; hij kwam tijdens deze Spelen in actie en verdedigde zijn titel. Nederlander Henk Grol en Belg Toma Nikiforov behoren tot het deelnemersveld in deze klasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Derde ronde
| RD4 = Kwartfinale

| team-width = 160
| score-width = 20

| RD1-team03 = 
| RD1-score03 = 000
| RD1-team04 =  José Fonseca
| RD1-score04 = 100

| RD2-team01 =  Lukáš Krpálek
| RD2-score01 = 010
| RD2-team02 =  José Fonseca
| RD2-score02 = 000 
| RD2-team03 =  Grigori Minaskin
| RD2-score03 = 000
| RD2-team04 =  Maxim Rakov
| RD2-score04 = 000
| RD2-team05 = {{nowrap| Ryunosuke Haga}}
| RD2-score05 = 100
| RD2-team06 = 
| RD2-score06 = 000
| RD2-team07 =  Rafael Buzacarini
| RD2-score07 = 100
| RD2-team08 =  Pablo Aprahamian
| RD2-score08 = 000

| RD3-team01 =  Lukáš Krpálek
| RD3-score01 = 000
| RD3-team02 =  Maxim Rakov
| RD3-score02 = 000
| RD3-team03 = 

Mannen 100